Rezultati Prvenstva Anglije 1877 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

Spodnji del

Viri 
 
 

Moški posamično
1877